Руслан Александрович Тучни́н (родился 13 марта 1925 года, Москва, СССР — умер 15 февраля 2004 года, Москва, Россия) — советский журналист, публицист, политический обозреватель, собственный международный корреспондент газеты «Известия» в 1950-х — 1980-х годах по странам Латинской Америки.

Биография 
Предки Руслана Тучнина до революции происходили из купеческого рода, жившего в Можайском районе, Московской области.

Во время Великой Отечественной войны Тучнин служил в зенитных войсках 3-го Белорусского фронта, участвовал во взятии Кёнигсберга, был награждён «Орденом Отечественной Войны II Степени», медалью «За взятие Кёнигсберга» и другими медалями за отвагу.

После Войны в 1951 году закончил МГИМО.

В 1950—1980 годах много путешествовал по миру, жил с семьёй в кор пункте «Известий» при посольстве СССР в Мексике, откуда совершал длительные командировки по странам Южной Америки. Несколько раз был на приеме у президента Чили Сальвадора Альенде незадолго до путча.

Во время военного переворота в Чили в 1973 году, Руслан Тучнин участвовал в эвакуации советского посольства в столице Сантьяго. Далее продолжал находиться в стране и передавал оттуда репортажи из центра событий для советских читателей.

В 1980-е годы Тучнин продолжал работу по исследованию и публикациям на тему жизни простого народа в латиноамериканских странах и его борьбы против американского империализма, предводителей революционных движений, таких как Эмилиано Сапата.

Изданные произведения 
Перу Руслана Тучнина принадлежат многочисленные статьи, очерки, было издано несколько его книг, посвящённых странам этого региона:
 «Многоликая Мексика»
 «Мексика без экзотики»
 «Пять тысяч дней: О латиноамериканских странах».

Семья 
Последние годы жизни после выхода на пенсию Руслан Тучнин провёл в Москве с женой Юлией Алексеевной. Есть сын Олег.

После смерти Руслана Тучнина, жизнь его семьи была омрачена атакой квартирных мошенников, завладевших частью недвижимого имущества; также пропали семейные драгоценности, боевые награды, охотничье ружьё.

См. также 
 Боровик, Генрих Авиэзерович
 Бовин, Александр Евгеньевич
 Кондрашов, Станислав Николаевич

Ссылки и источники 

Персоналии по алфавиту
Журналисты по алфавиту
Журналисты СССР
Публицисты по алфавиту
Публицисты СССР
Журналисты газеты «Известия»